|}

Die Bahnstrecke Chaumont–Châtillon-sur-Seine ist eine eingleisige, nicht elektrifizierte Eisenbahnstrecke in den französischen Départements Côte-d’Or und Haute-Marne. Sie verbindet die beiden hier in Südwest–Nordost-Richtung laufenden Bahnstrecken Paris–Mulhouse und Troyes–Gray.

Geschichte 

Die Bahnstrecke wurde zum 1. September 1866 in Betrieb genommen. Vorausgegangen waren der Antrag auf den Bau und Betrieb sowie dessen Bewilligung durch das Ministerium für Agrar, Finanzen und öffentliche Arbeiten. Dieses Gesetz genehmigte der Chemins de fer de l’Est (EST) den Bau und Betrieb einer Vielzahl weiterer Strecken, die ihr Operationsgebiet beträchtlich erweiterten. In Châtillon-sur-Seine wurde mit dem Bau dieser Strecke eine Verbindung zum Streckennetz der Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (PLM) hergestellt.

Zeitgenössische deutsche Zeitungen bezeichneten diese Strecke zusammen mit der Bahnstrecke Troyes–Gray als bemerkenswerte Beispiele für die „unerwartbare Geschwindigkeit und Wucht“, mit der die Franzosen einen möglichen Angriff deutscher Truppen stoppen könnten.

Für das Jahr 1920 sind zwei Zugpaare auf der Gesamtstrecke dokumentiert, die knapp 1,5 Stunden unterwegs waren. 

Nach Übernahme durch die SNCF 1938 wurde diese Strecke zusammen mit der sich in Châtillon-sur-Seine fortsetzenden Bahnstrecke Nuits-sous-Ravières–Châtillon-sur-Seine mit der Streckennummer 257 als eine Einheit verwaltet. Bereits Mitte April 1939 wurde die Beförderung von Fahrgästen eingestellt, der Umschlag von Güterverkehr lief weiter. Seit Mitte der 2010er Jahre ist bei Courban der Verkehr vollständig eingestellt worden. Die beiden verbliebenen Streckenteile werden weiterhin für den Transport von landwirtschaftlichen Massengütern verwendet.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Bourgogne-Franche-Comté
Bahnstrecke in Grand Est